Николай Иванович Имшенецкий (18 июля 1918, с. Бурас, Бурасский район, Семипалатинская область, Казахская ССР — 2016, Бишкек) — советский писатель и поэт, член Союза писателей СССР (с 1957 года). Заслуженный деятель культуры Киргизской Республики, лауреат международной литературной премии Ассоциации клуба Айтматова.

Биография 
Родился в селе Бурас, Бурасского района, Семипалатинской области, Казахской ССР, в семье портного. В Киргизию семья Имшенецких переехала в 1926 году.

В 1936 году, после окончания средней школы в селе Беловодске, Николай Имшенецкий поступил в Киргизский государственный педагогический институт, который окончил экстерном в 1939 году, а также Высшее военное училище имени М.В. Фрунзе. В ноябре того же года он был призван в армию. В десантных войсках и разведке прошел всю войну. Участвовал в боях с белофиннами на Карельском фронте, а после окончания войны с Финляндией и в первый период Великой Отечественной войны служил во флоте, где являлся корреспондентом базовой газеты «Защитник Родины». Николай Имшенецкий был дважды ранен в боях с немецкими захватчиками. Награждён правительственными наградами, в том числе и иностранными. С конца 1946 по 1949 год Николай Имшенецкий работал корреспондентом газеты «Красный флот» сначала на Северном, а затем на Балтийских флотах.

Творчество 
Печататься начал в 1938 году. С 1949 года, после возвращения в Киргизию, Н. Имшенецкий написал ряд очерков. С 1949 года член Союза писателей. В 1950 году Киргизское государственное издательство выпустило первую книгу стихов Н. Имшенецкого «От всей души», посвящённую доблестным советским морякам. Издал во Фрунзе, Минске, Ленинграде и Москве более двадцати книг прозы, поэзии и драматургии. 

Несколько лет подряд Н. Имшенецкий выезжал на высокогорные пастбища. Результатом работы поэта явилась вышедшая в 1954 году его большая поэма «Сусамыр», посвящённая трудовым делам животноводов Киргизии.

В 1958 году Н. Имшенецкий издал первую книгу лирических стихов «Родные люди». Героическая драма "Моряки не сдаются" поставлена двенадцатью театрами страны, в том числе флотским театром в Ленинграде.

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н. Имшенецкий. "Корабли уходят в ночь" : Стихи и поэмы. - Алма-Ата : "Казахстан", 1991

переводы
 
 
 

статьи

Примечания

Литература 
 
 

Писатели по алфавиту
Писатели СССР
Выпускники Киргизского национального университета